Blink kan henvise til flere artikler:

 Blink (teknik) – lysblink på køretøjer.
 Blink (fiskeri) – et instrument til at fange fisk med.
 Blink (roman) – en roman af Malcolm Gladwell.
 Blink (film) – dansk kortfilm fra 2021 af Christoffer Stenbakken
 Det amerikanske band Blink-182